Перша ліга Словенії 2002—2003 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона всьоме поспіль здобув Марібор.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Олімпія взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Словенії 2002—2003.
2. З клубу Любляна було знято 3 очки.
3. Клуб Коротан (Превалє) знявся з чемпіонату після 19 туру через фінансові причини. У турнірній таблиці клубу зарахували тільки 11 матчів першого кола. Також з клубу було знято 7 очок через невиплату заробітної плати гравцям та тренерам.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2002–2003
Словенія
Словенія
2002 у словенському спорті
2003 у словенському спорті